Esposito est un nom de famille notamment porté par : 

 Andrea Esposito (1986-), footballeur italien
 
 Antonio Esposito, (1972-), footballeur international suisse
 Antonio Esposito, Criminel mafieux
 Béatrice Esposito (1956-2004), directrice des programmes artistiques de RTL de 2001 à 2004.
 
 Cameron Esposito (1981-), actrice américaine
 Daniel Esposito (1963 ? -) et ses enfants Chloe Esposito (1991-) ou Max (1997-), athlètes australiens
 Davide Esposito (197?-), chanteur et compositeur italien
 Doushka Esposito (1963-), chanteuse et animatrice française
 Franck Esposito (1971-), nageur français
 John Esposito (1940-), professeur américain d'affaires internationales et d'études islamiques.
 José Candido Esposito (1734-1771), matador espagnol
 Giancarlo Esposito (1958-), acteur et producteur américain
 Giani Esposito (1930-1974), auteur-compositeur-interprète français, père de Doushka Esposito
 Jennifer Esposito (1973-), actrice américaine
 Larry W. Esposito (1951-), astronome américain
Lauren Esposito (1982-), arachnologue américaine
 Luigi Esposito (1972-), joueur italien de rugby à XV
 Marc Esposito (1952-), metteur en scène français
 Martin Esposito (1977-), réalisateur, acteur, ingénieur du son français
 Mauro Esposito (1979-), footballeur italien
 Mike Esposito (1927-2010), dessinateur de comics américain
 Monica Esposito (1962-2011), sinologue italienne
 Ninon Esposito (1996-), skieuse alpine française
 Patrick Esposito Di Napoli (1964-1994), harmoniciste français
 Phil Esposito (1942-), joueur de hockey sur glace canadien
 Philomène Esposito (1955-), réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et de télévision française 
 Roberto Esposito (1950-), philosophe politique et universitaire italien
 Sebastiano Esposito (2002-), footballeur italien.
 Tony Esposito (1943-2021), joueur de hockey sur glace canadien frère de Phil Esposito
 Tony Esposito (1950-), chanteur italien
 , dont : 
 Vincenzo Esposito (1969-), joueur et entraîneur de basket-ball italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien